Натуральне число 1684
 1684 рік до нашої ери
 1684 рік нашої ери